Serov je priimek več oseb:
 Ivan Aleksandrovič Serov, sovjetski general
 Valentin Aleksandrovič Serov, ruski slikar
 Aleksander Nikolajevič Serov, ruski glasbenik

Ruski priimki